Сундсвалль (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сундсвалль — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.
 ГІФ Сундсвалль — футбольний клуб із однойменного міста.
 ІФК Сундсвалль — футбольний клуб із однойменного міста
 6796 Сундсвалль — астероїд головного поясу.